Санкуе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 145 км на південний схід від Орлеана, 50 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1535 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3187,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Санкуен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Санкуен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Санкуен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Санкуен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер